Alex Kim (né le  à Fullerton, Californie aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur américain d'origine coréenne ayant évolué majoritairement dans l'ECHL entre 2002 et 2007. Il a aussi joué quelques parties dans la Ligue américaine de hockey. Il joue depuis la saison 2007-2008 pour le High1 en Corée du Sud.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1996-1997 ||Buccaneers de Des Moines ||USHL ||50 ||25 ||22 ||47 ||94 ||5 ||2 ||2 ||4 ||4
|-
|1997-1998 ||Redhawks de Miami ||NCAA ||31 ||15 ||11 ||26 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Redhawks de Miami ||NCAA ||36 ||11 ||9 ||20 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Buccaneers de Des Moines ||USHL ||57 ||20 ||42 ||62 ||67 ||9 ||4 ||7 ||11 ||26
|-
|2000-2001 ||Tigers de Colorado College ||NCAA ||41 ||17 ||21 ||38 ||53 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Tigers de Colorado College ||NCAA ||43 ||16 ||19 ||35 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Steelheads de l'Idaho ||WCHL ||2 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Royals de Reading ||ECHL ||61 ||22 ||24 ||46 ||71 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Rivermen de Peoria ||ECHL ||25 ||5 ||8 ||13 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2003-2004||Ice Dogs de Long Beach ||ECHL ||42 ||22 ||19 ||41 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||IceHogs de Rockford ||UHL ||35 ||8 ||20 ||28 ||8 ||13 ||4 ||12 ||16 ||27
|-
|2005-2006 ||Gulls de San Diego ||ECHL ||24 ||16 ||22 ||38 ||20 ||4 ||1 ||3 ||4 ||8
|-
|2005-2006 ||Pirates de Portland ||LAH ||3 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2005-2006||Admirals de Milwaukee ||LAH ||- ||- ||- ||- ||- ||6 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2006-2007 ||Ice Dogs de Long Beach ||ECHL ||5 ||3 ||1 ||4 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007||Condors de Bakersfield ||ECHL ||23 ||13 ||18 ||31 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||High1 ||Asia League ||30 ||23 ||28 ||51 ||76 ||3 ||3 ||0 ||3 ||6
|-
|2008-2009 ||High1 ||Asia League ||31 ||15 ||21 ||36 ||24 ||2 ||3 ||1 ||4 ||2
|-
|2009-2010 ||High1 ||Asia League ||35 ||29 ||46 ||75 ||20 ||4 ||4 ||3 ||7 ||2
|-
|2010-2011 ||Édimbourg Capitals ||EIHL ||24 ||15 ||21 ||36 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Lausitzer Füchse ||2. Bundesliga ||3 ||2 ||0 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Anyang Halla ||Asia League ||7 ||4 ||4 ||8 ||6 ||4 ||3 ||0 ||3 ||4
|-
|2011-2012 ||Anyang Halla ||Asia League ||25 ||11 ||21 ||32 ||20 ||5 ||1 ||4 ||5 ||6
|-
|2012-2013 ||VEU Feldkirch ||Inter-National-League ||8 ||5 ||3 ||8 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en mai 1979
Naissance à Fullerton (Californie)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Redhawks de Miami
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Steelheads de l'Idaho (WCHL)
Joueur des Royals de Reading
Joueur des Rivermen de Peoria (ECHL)
Joueur des Ice Dogs de Long Beach (ECHL)
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Gulls de San Diego (ECHL)
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur du High1
Joueur des Édimbourg Capitals
Joueur du Anyang Halla
Joueur du VEU Feldkirch
Attaquant de hockey sur glace